de afkorting van Xinjiang, een autonome regio in het noordwesten van China
 de afkorting van Xinjiekou, een buurt in Peking
 de IATA-luchthavencode voor de burgerluchthaven van de Chinese stad Xingning
 Xin-dynastie, een Chinese dynastie van 9 tot 23 n.Chr.

Zie ook 
Xin (achternaam)